Mlyny (ukrainisch ; russisch Млыны) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:
 Mlyny (Swjahel) Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel
 Mlyny (Hadjatsch) Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hadjatsch 
 Mlyny (Lochwyzja) Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja
 Mlyny (Nadwirna), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Nadwirna
 Mlyny (Korosten) Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten

Młyny ist der Name folgender Orte in Polen:
 Młyny (Pyrzyce) (Möllendorf), Dorf in der Gmina Pyrzyce, Woiwodschaft Westpommern
 Młyny (Strzelno) (Mühlgrund) Dorf in der Gmina Strzelno, Woiwodschaft Kujawien-Pommern

Mlýny ist der Name folgender Orte in Tschechien:
 Mlýny (Kytlice) (Hillemühl 2.Teil), Dorf in der Gemeinde Kittlitz, Bezirk Tetschen

Siehe auch:
 Mlynky
 Młyny